

Cinema
 Il fuorilegge (Perceval le gallois) – film del 1978 diretto da Éric Rohmer.

Persone
 Albert Gallois (1853-1937) – esperantista francese
 Patrick Gallois (1956) – flautista francese